
Хорхе () — испанское мужское имя, соответствует имени Георгий.

Носители 
 Хорхе Батлье Ибаньес (род. 1927) — уругвайский политик, член партии Колорадо. Занимал пост президента Уругвая с 2000 по 2005 год.
 Хорхе Бергольо (род. 1936) — Папа Римский Франциск.
 Хорхе Букай — известный аргентинский психотерапевт и автор книг по популярной психологии.
 Хорхе Борхес (24 августа 1899 года, Буэнос-Айрес, Аргентина — 14 июня 1986 года, Женева, Швейцария) — аргентинский прозаик, поэт и публицист.

Фамилия 
 Хорхе, Эухенио — кубинский волейбольный тренер, один из лучших тренеров в истории мирового волейбола.
 Хорхе Аматриаин, Сантос — панамский композитор и дирижёр испанского происхождения, автор Гимна Панамы.

Другое 
 Хорхе — семейство травматических пистолетов.
 Хорхе Вильстерманн — боливийский футбольный клуб из города Кочабамба.
 Хорхе-Басадре — одна из 4 провинций перуанского региона Такна.

См. также 
 Жоржи

Испанские имена